A Social Cub é um curta-metragem mudo norte-americano de 1916, do gênero comédia, dirigido por Clarence G. Badger e estrelado por Gloria Swanson.

Elenco 
Elizabeth De Witt
Gonda Durand
Harry Gribbon
Reggie Morris
Blanche Payson
Della Pringle
Gloria Swanson
Josef Swickard
Bobby Vernon - Bobby

Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Clarence G. Badger
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1916
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes em preto e branco